Overkill:

 Overkill — альбом британской хэви-метал группы Motörhead.
 Overkill — песня британской хэви-метал группы Motörhead.
 Overkill — американская трэш-метал группа.
 Overkill — первый мини-альбом трэш-метал группы Overkill.
 Overkill — в компьютерных играх: нанесение цели намного большего ущерба, чем способна выдержать цель.